


Tritoniopsis, un genre de mollusques de la famille des Tritoniidae,
Tritoniopsis, un genre de plantes de la famille des Iridaceae.